Открытый чемпионат Ноттингема — профессиональный теннисный турнир, проводимый в июне в Ноттингеме (Великобритания) на травяных кортах. С 2017 года мужской турнир выбыл из Мирового Тура ATP и относится к серии ATP Challenger с призовым фондом около 132 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участников в одиночном разряде и 16 пар; а женский — к серии WTA 250 с призовым фондом около 235 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

История турнира 
Соревнование элитных протуров в Ноттингеме основано в 1971 году как женский турнир. Тот приз проводился лишь три года, после чего был упразднен.

Вторая жизнь чемпионата началась в 1995 году, когда в местном теннисном центре было учреждено соревнование под эгидой элитного тура Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), занявшего в календаре место испытывавшего финансовые проблемы соревнования в Манчестере, пониженного в статусе до серии «челленджер». Как и его предшественник ноттингемский приз был отнесён к базовой серии тура — ATP International. Краткость травяного сезона и близость турнира к Уимблдонскому соревнованию, с течением времени, стала регулярно привлекать на местное соревнование значительное количество участников из числа лидирующей группы мужского тенниса. Среди победителей турнира были Йонас Бьоркман, Грег Руседски (оба дважды побеждали в одиночном разряде), Патрик Гэлбрайт, Тодд Вудбридж, братья Боб и Майк Брайаны, Марк Ноулз (все — в парном разряде).

В 2009 году, при изменении календаря соревнований основной серии АТР, турнир в Ноттингеме потерял свою лицензию в пользу нового турнира в Истборне, однако местный теннисный центр сохранил у себя соревнования протура, организовав у себя пару соревнований меньшей категории (как у мужчин, так и у женщин), по итогам которых национальная федерация присуждала дополнительные специальные приглашения в основную сетку Уимблдонского турнира.

В 2014 году контракт ATP с истборнскими организаторами завершили своё действие, а параллельное расширение отрезка календаря между Ролан Гаррос и Уимблдоном, позволило не только возродить турнир базовой серии ATP: на неделе квалификации Уимблдона, но и заново создать соревнование WTA: на первой неделе отрезка. Турнир занял место в календарях обоих «туров» в 2015 году. Мужской турнир проводился лишь два года, а затем был понижен до класса «челленджер».

Финалы турнира

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

См. также 
 AEGON International
 AEGON Trophy
 AEGON Nottingham Challenge

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA